Citrus × aurantium bezeichnet Zitruspflanzen, die aus einer Kreuzung zwischen Mandarine (C. reticulata) und Pampelmuse (C. maxima) hervorgegangen sind. Es werden folgende Sortengruppen unterschieden:

 Bitterorangen (Citrus × aurantium Bitterorangen-Gruppe)
 Clementinen (Citrus × aurantium Clementinen-Gruppe)
 Grapefruits (Citrus × aurantium Grapefruit-Gruppe)
 Orangen (Citrus × aurantium Orangen-Gruppe)
 Pomelos (Citrus × aurantium Pomelo-Gruppe)
 Satsumas (Citrus × aurantium Satsuma-Gruppe)

Weblinks 

Zitruspflanzenhybride